1984 је била преступна година.

1984 може да се односи и на:

 1984 (роман), роман Џорџа Орвела
 1984 (песма), песма Дејвида Боуија
 1984 (албум Јусефа Латифа)
 1984 (албум Ентонија Филипса)
 1984 (албум Рика Векмана)